Bauchwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Bauchwitz (1924–2009), österreichisch-US-amerikanischer Hörfunkjournalist und -moderator
 Kurt Bauchwitz (1890–1974), Schriftsteller